Poczekaj – przysiółek miejscowości Młodów i polana w Beskidzie Sądeckim
 Poczekaj – przedstawienie teatralne